Ел Робле има више значења:

 Ел Робле, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Робле (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Робле (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Робле (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Робле (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Робле (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Робле (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле, Ла Патрија (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робле (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Робле, Ла Тринидад (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Робле (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Робле (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Робле (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Робле (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Робле (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Робле (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Робле (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Робле (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Робле (Тијера Бланка, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Робле (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Робле (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Робле (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Робле (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Робле (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Робле (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Робле (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Робле, Лас Албондигас (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Робле (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Робле (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Робле (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Робле, Ел Роблито (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Робле, Роблитос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Робле (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Робле (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Робле (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Робле, Ваље Ескондидо (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Робле, Виверос (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Робле (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Робле (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Робле (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Робле (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Робле (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Робле (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Робле, Исраел Виљареал (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Робле (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Робле (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Робле (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Робле (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Робле, Мерендеро (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Робле (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Робле (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Робле (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Робле, Ел Портиљо (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Робле (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Робле (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Робле (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Робле (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Робле (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Робле (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Робле (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Робле (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Робле (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Робле (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Робле (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Робле (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Робле (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Робле (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Робле (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Робле, Ермило Роблес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Робле, Трес Касас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Робле, Карлос Дијез Гутијерез (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Робле (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле, Кампалин (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле, Лос Пинос (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Тијера Бланка, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Зарагоза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робле (Чочола), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Робле, Анекса (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Робле (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Робле (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику